Иван Рене Франко Диас (; родился 16 апреля 2000, ) — парагвайский футболист, атакующий полузащитник клуба «Либертад» и национальной сборной Парагвая.

Клубная карьера 
Иван Франко является воспитанником академии клуба «Либертад», откуда перешёл из футбольной школы «Футбол Дримз». 2 февраля 2018 года дебютировал в основном составе «Либертада» в матче парагвайской Примеры против «Спортиво Лукеньо». 4 марта 2018 года забил свой первый гол на профессиональном уровне в матче против клуба «», который закончился победой «Либертада» со счётом 4:1. 13 марта 2018 года дебютировал в Кубке Либертадорес в матче против аргентинского клуба «Атлетико Тукуман».

Карьера в сборной 
С 2018 по 2019 год выступал за сборную Парагвая до 20 лет. 10 сентября 2019 года дебютировал в составе главной сборной Парагвая в матче против сборной Иордании.

Стиль игры 
Франко играет в роли плеймекера или «десятки», отличается скоростью, хорошим пасом и дриблингом.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока  на официальном сайте Кубка Либертадорес 

Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки ФК «Либертад»